Robert Schneider (* 10. April 1964 in Bremen) ist ein deutscher Rechtsanwalt und Fußballspielerberater. Zu seinen  Klienten zählen und zählten die deutschen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber, Christian Träsch sowie die US-Nationalspieler Fabian Johnson und Bobby Wood und der österreichische Nationalspieler David Alaba. Außerdem unter anderem die Bundesligaspieler Manuel Schmiedebach, Daniel Ginczek, Daniel Baier und Julian Schieber.

Leben und Wirken 
Er studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München und schloss dieses 1990 mit dem 1. Staatsexamen ab. Sein 2. Staatsexamen legte er 1994 ab.

Er arbeitete von 1994 bis 1996 bei der Vermarktungsgesellschaft des Nationalen Olympischen Komitees in Frankfurt, sowie von 1997 bis 2000 bei der Agentur ISPR Internationale Sportrechte-Verwertungsgesellschaft mbH, einer Sportrechte Agentur von Leo Kirch und der Axel Springer Gruppe. Dort war er für die Vermarktung einiger Bundesligaclubs sowie der Fußballspieler Lothar Matthäus und Oliver Bierhoff verantwortlich.

Im Jahr 2000 machte er sich mit der Kommunikationsagentur  Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH  selbstständig und gründete die  Avantgarde Sponsoring GmbH; eine Sportmarketing- und Vermarktungsagentur. Kerngeschäft ist die Spielervermittlung/-beratung von Fußballern.

Sein erster Klient war der ehemalige Stürmer Benjamin Lauth vom TSV 1860 München. Außerhalb des Fußballs gehören die Moderatoren Sebastian Hellmann und Esther Sedlaczek zu seinen Klienten; zudem vermarktete er in der Vergangenheit Prominente wie Barbara Schöneberger, Enie van de Meiklokjes oder David Garrett.

Einzelnachweise 

Spielervermittler
Deutscher
Geboren 1964
Mann